Берк, часто неверно передаётся на русский как Бёрк (, ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 

 Берк, Александра (род. 1988) — британская певица.
 Берк, Арли Альберт (1901—1996) — адмирал ВМС США, руководитель военно-морских операций при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
 Берк, Аугустус Николас (1838—1891) — ирландский художник.
 Билли Берк (1884—1970) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1938 году.
 Билли Берк (род. 1966) — американский актёр.
 Берк, Брайан (род. 1968) — американский продюсер.
 Берк, Брук (род. 1971) — американская актриса и фотомодель.
 Берк, Генриетта (1919—1990) — американская художница.
 Берк, Грег (род. 1959) — американский католический журналист.
 Берк, Дельта (род. 1956) — американская актриса.
 Берк, Джахим (род. 2001) — шведский футболист.
 Берк, Джон (род. 2001) — американский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Берк, Джон Бернард (1815—1892) — английский геральдик ирландского происхождения.
 Берк, Донна (род. 1964) — австралийская певица.
 Берк, Илайджа (род. 1978) — американский профессиональный рестлер.
 Берк, Ильхан (1918—2008) — турецкий поэт.
 Бёрк, Кевин Чарльз Энтони (1929—2018) — английский и американский учёный-геолог.
 Берк, Кеннеди (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Берк, Кеннет (1897—1993) — американский писатель.
 Берк, Клем (род. 1955) — американский музыкант.
 Берк, Кори (род. 1991) — ямайский футболист.
 Берк, Крис (род. 1983) — шотландский футболист.
 Берк, Крис (род. 1965) — американский актёр и музыкант.
 Берк, Кристи (род. 1994) — американская актриса.
 Бёрк, Кэти (род. 1964) — английская актриса.
 Берк, Линн (род. 1943) — американская пловчиха.
 Берк, Ллойд Лесли (1924—1999) — американский офицер, герой Корейской войны
 Берк, Майлс (1885—1928) — американский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Берк, Мик (1941—1975) — британский альпинист.
 Берк, Оливер (род. 1997) — шотландский футболист.
 Берк, Питер (род. 1937) — британский историк.
 Берк, Пол (род. 1973) — ирландский регбист.
 Берк, Рис (род. 1996) — английский футболист.
 Берк, Ричард Энтони (род. 1949) — католический прелат, епископ Варри.
 
 Берк, Ронни (1921—2003) — английский футболист.
 Берк, Рэймонд Лео (род. 1948) — американский кардинал, префект Верховного трибунала апостольской сигнатуры.
 Берк, Сара (1982—2012) — канадская фристайлистка.
 Берк, Соломон (1940—2010) — американский соул-певец и композитор.
 Берк, Тим (род. 1982) — американский биатлонист.
 
 Берк, Трей (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Берк, Фредерик (1862—1924) — американский педагог канадского происхождения, теоретик и реформатор образования.
 Берк, Шарлотта (род. 1974) — британская актриса.
 Берк, Шерил (род. 1984) — американская танцовщица, хореограф и актриса.
 Берк, Эдмунд (1729—1797) — английский парламентарий, политический деятель, публицист, идейный родоначальник британского консерватизма.
 Берк, Энди (род. 1968) — американский прокурор и политик, мэр Чаттануги.
 Ларднер-Берк, Десмонд (1909—1984) — министр юстиции Родезии в 1964—1976 гг.

Вымышленные 
 Джульет Берк — персонаж сериала «Остаться в живых».
 Питер Берк — персонаж сериала «Белый воротничок».
 Престон Берк — персонаж сериала «Анатомия страсти».

В названиях 
 «Бёрк и Хэр» (1971) — британский фильм ужасов.
 «Арли Берк» — тип ракетных эсминцев ВМС США, названный в честь А. А. Берка.

Топоним 
 
  — город в Австралии.

См. также 
 Берк-сюр-мер — коммуна на севере Франции.
 Берке
 Беркут

Примечания